

Батак () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Павликени.
 Батак () — місто в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Батак.
 Батак () — община в Пазарджицькій області.